Markowitz est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Étymologie 
Markowitz est un patronyme à suffixe patronymique d’origine slave et qui a été adopté à partir du XIXe siècle par certaines familles juives du monde slavophone. Il est composé du prénom Mark, « Marc », et du suffixe owitz qui signifie « fils de ». Markowitz signifie donc « fils de Mark ».

Patronyme 

 Harry Markowitz (1927-), économiste américain ;
 Kate Markowitz (1956-), chanteuse américaine ;
 Marky Markowitz (1923-1986), trompettiste américain de jazz ;
 Richard Markowitz (1926-1994), compositeur américain de musiques de films ;
 Robert Markowitz (1935-), réalisateur et champion d'arts martiaux américain.

Toponyme 

 Markowitz, domaine et manoir situé sur la commune polonaise de Markowice.

Références 

Patronyme slave
Patronyme juif